Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di Canesano, frazione di Calestano
Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di Castellina, frazione di Soragna
Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di Langhirano
Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di Lesignano Palmia, frazione di Terenzo
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di San Secondo Parmense, località Ronchetti 
Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di Vittuone

Pagine correlate 
 Chiesa della Santissima Annunziata
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria